WinAncêtre est un logiciel graphique de généalogie sous Windows.

À partir d'un ou plusieurs fichiers au format standard Gedcom, WinAncêtre construit des représentations graphiques variées : arbres généalogiques, listes, roues, tableaux, cartes, statistiques, ...

Les graphiques générés sont d'excellente qualité : compacts, sobres (donc très lisibles), et avec une mise en forme très soignée. Ils s'adaptent donc très bien à une recherche généalogique efficace.

Le logiciel est diffusé sous deux variantes :
 une variante gratuite (Freeware) très complète qui satisfait de très nombreux généalogistes ;
 une variante "pro" (Shareware) avec des fonctionnalités avancées.

Historique 

WinAncêtre est né en 1988, pour combler le manque de logiciels généalogiques de qualité. Il tournait sous DOS, et s'appelait alors "Ancêtre". La première version permettait de gérer une base généalogique et de construire des listes ascendantes et descendantes en mode texte.
Depuis lors, il n'a pas cessé d'évoluer. En 2000 il a été porté sur Windows et a pris alors son nom actuel : WinAncêtre.

Pendant près de 20 ans le logiciel est resté cloisonné au périmètre familial de son auteur. Ce n'est qu'en  qu'il a été diffusé sous la forme d'un shareware. La variante freeware a été diffusée quelques années après.

Voir aussi 
Logiciel de généalogie

Liens externes 
Site officiel de WinAncêtre

Notes et références 

Shareware
Logiciel pour Windows
Logiciel de généalogie